«Прогулка» () — картина, написанная в 1870 году французским художником Пьером Огюстом Ренуаром (, 1841—1919). Принадлежит Музею Гетти в Лос-Анджелесе. Размер картины —  (по другим данным — 80×64 см).

Описание 
Картина выполнена в типичном стиле французского импрессионизма. На фоне зелёных деревьев изображены мужчина и женщина во время летней прогулки. Мужчина подал руку женщине, как будто помогая ей преодолеть какое-то препятствие. Полагают, что для мужской фигуры Ренуару позировал художник Альфред Сислей, а моделью для женской фигуры послужила женщина, известная под именем Рафа (Rapha) — возлюбленная музыканта и мецената Эдмона Мэтра (Edmond Maître).

История 
До 1898 года картина «Прогулка» находилась в коллекции Гюстава Гупи (Gustave Goupy). После этого она была куплена известным маршаном Полем Дюран-Рюэлем (Paul Durand-Ruel) за 1050 франков и находилась у него до 1908 года. С 1908 года картина была в собрании немецкого коллекционера Бернхарда Кёлера (Bernhard Koehler). После его смерти в 1927 году картина перешла по наследству к его сыну Бернхарду Кёлеру-младшему.

Картина «Прогулка» была приобретена музеем Гетти в апреле 1989 года на аукционе пенсионного фонда компании British Rail (British Rail Pension Fund) за 17,7 миллионов долларов (при изначальной оценке в 7,5 миллионов долларов). На тот момент она была самой дорогой картиной Ренуара, проданной на аукционе — её цена примерно в два раза превысила предыдущий рекорд в 8,8 миллионов долларов.

У Ренуара также есть другая картина «Прогулка» (La Promenade), написанная в 1875—1876 годах и хранящаяся в коллекции Фрика в Нью-Йорке.

Примечания

Ссылки 
 La Promenade, 1870, Pierre-Auguste Renoir, Google Cultural Institute
 
 Пьер Огюст Ренуар — Прогулка, impressionism.su

Картины Ренуара
Картины из собраний музея Гетти
Жанровые картины
Растения в изобразительном искусстве